«Кровавая песня» () — (также известен как Убийца снов) - американский  независимый слэшер фильм 1982 года снят Алан Дж. Леви. 

Сюжет фильма следует за молодой девушкой в с города Орегон, за которой сначала в ее снах преследует  психопат с топором, от которого она когда-то получила переливание крови.
Фильм выпушел сразу на видео.

Сюжет 
В 1955 году в Портленде бизнесмен находит свою жену в постели с другим мужчиной и совершает двойное убийство и убивает сам себя. Его маленький сын Пол стал свидетелем трех смертей и получил психологическую травму. Двадцать пять лет спустя, в 1980 году, Пол находится в психиатрической больнице недалеко от небольшого городка на Орегонское побережье. Однажды Полу удается убить санитара, а затем забрать любимую флейта которую подарил в детстве ему отец, прежде чем покинуть лечебницу.

Тем временем девушка Марион изо всех сил пытается приспособиться к своей инвалидность: Она пережила автомобильную аварию за несколько лет до того, как ее пьяный отец Фрэнк. Марио не в состоянии ходить без тросты для ног. Домашняя жизнь Марион обеспокоена тем, что ее отец оскорбляет ее и ее мать. И Марион мечтает покинуть Стэнфордский залив, когда ее парень-рыбак Джои устроится на работу.

Полу удается словить попутку и его подвезит водитель грузовика. Когда водитель раздражается игрой Пола на флейте, Пол бьет его по голове топором, и он убивает его, прежде чем угнать его автомобиль. Впоследствии он забирает женщину-автостопщичу, которую он приносит в местный мотель. Они начинают заниматься любовь, но Пол душит ее до смерти после того, как он не может очаровать ее своей игрой на флейте. Марион одновременно страдает от странных снов и видений убийств, которые она обнаруживает, на самом деле ето предчувствия. Находясь в больнице после аварии, она получила после переливание крови от Павла, который дал ей экстрасенсорние способности.

Видения у Марион возрастают по частоте, и она в конечном итоге сталкивается с ним, избавляясь от трупа женщины на пляже, делая ее своей следующей жертвой. Марион удается убежать от Пола, но позже он узнает, где она живет. Он проникает в ее дом, убивая ее отца. Марион изо всех сил пытаеться идти, Марион удается бежать из дома на соседнюю лесопилку, и ее преследует Пол. В погоне за Марион. Пола пронзает, а затем случайно падает через барьер, и оказиваеться от пирса в заливе.

Позже в полицейском участке Марион допрашивает полиция о нападавшем на нее человеке, которого она называет и не в силах найти никаких следов Пола, полиция полагает, что Марион психически больна и сама ответственна за убийства. Она отправляется в ту же психиатрическоую лечебницу, из которой Пол ранее сбежал. Лежа привязанной к больничной кровате, Пол входит в ее палату, выдавая себя за врача.  Марион просыпается и кричит в ужасе.

Фильмы-слэшеры
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы о серийных убийцах
Молодёжные фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1982 года
Фильмы США 1982 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы по алфавиту
Фильмы Алана Леви